9 Brygada Artylerii (II RP)
 9 Brygada Artylerii Przeciwpancernej